Crimson Dawn steht für:

 Crimson Dawn (Wyoming), Ort im Natrona County, Wyoming, Vereinigte Staaten
 Crimson Dawn (Band), italienische Band